Gasque ist der Familienname folgender Personen:

 Allard H. Gasque (1873–1938), US-amerikanischer Politiker
 Elizabeth Hawley Gasque (1886/1893–1989), US-amerikanische Politikerin

Gasque bezeichnet außerdem:

 Gasque (Alabama), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten